Chok Chai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Ratchasima, Thailanda, cu o populație de 78.449 de locuitori și o suprafață de 503,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 128 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Nakhon Ratchasima